Hontoriani – abitanti di Hontoria de Valdearados
Hontoriani – abitanti di Hontoria del Pinar